London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), een toneelschool
 Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), een taalmodel van Google.

Zie ook
 Lambda (doorverwijspagina)

Wikipedia:Doorverwijspagina